Personen:
Fritz Lehmann (1904-1956), een Duits dirigent
Jens Lehmann (voetballer) (1969), een voormalige Duitse voetbaldoelman
Inge Lehmann (1888-1993), een Deense seismologe
Jens Lehmann (wielrenner) (1967), een Duits wielrenner
Johann Georg Christian Lehmann (1792-1860), een Duits botanicus
Johannes Christian Eugen Lehmann (1826-1901), een Duits politicus en meervoudig burgemeester van Hamburg
Karl Lehmann (1936–2018), een Duits kardinaal
Louis Th. Lehmann (1920-2012), een Nederlands dichter
Robert Lehmann (1984), een Duits langebaanschaatser
Rudolph Lehmann (1870-1928), een Nederlands tabakshandelaar
Stephan Lehmann (1963), een Zwitsers voetballer
Heinrich Lehmann-Willenbrock (1911-1986), een Duits onderzeebootkapitein

Overig:
Lehmann (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
Syndroom van Borjeson-Forssman-Lehmann, een genetische afwijking

Zie ook 
Doorverwijspagina's:
Lehman
Leeman
Leman